Андреас Карлссон (; род. 3 апреля 1973 года) — шведский музыкальный продюсер, композитор и автор песен.

Биография 
Карлссон входил в продюсерскую компанию Cheiron Studios, пока она не закрылась в 2000 году. В январе 2001 года бывшие члены Cheiron Андреас Карлссон, Кристиан Лундин и Джейк Шульц взяли в аренду легендарную студию. Два года спустя они запустили продюсерскую компанию The Location и издательскую компанию Location Songs.

Карлссон часто сотрудничает с Дезмонд Чайлд и Крисом Брейде. Вместе они написали много хитов, включая «Invisible» для ирландской группы D-Side и участника American Idol Клэя Эйкена. Эта песня стала одной из самых исполняемых на американском радио в 2004 году. Ещё одна их совместная работа — песня Кэти Перри «Waking Up in Vegas», вошедшая в её альбом One of the Boys. Андреас также написал песню «Strange», которая вошла в саундтрек фильма «Алиса в Стране чудес».

В 2008 году Андреас Карлссон основал продюсерско-издательскую компанию Meriola вместе с другим продюсером, композитором и автором песен Андерсом Багге, который написал и продюсировал песни для Мадонны, Джанет Джексон, Cross Gene и Дженнифер Лопес.

В 2009 году Карлссон написал свою автобиографию Live to win-låtarna som skrev mitt liv о пути к успеху .

В 2012 году он был одним из судей на шоу X Factor. В последние годы Карлссон читает лекции в различных школах Швеции.

Песни, написанные Карлссоном

Примечания

Ссылки 
 Andreas Carlsson official website
 Interview, HitQuarters Jul 2009

Музыкальные продюсеры Швеции
Композиторы Швеции
Поэты-песенники Швеции